Отейру (, «пагорб») — португальська власна назва.

Топоніми

Отейру (Браганса) — парафія.
 Отейру (Віана-ду-Каштелу) — парафія.
 Отейру (Кабесейраш-де-Башту) — парафія.
 Отейру (Монталегре) — парафія.
 Отейру-да-Кабеса — парафія.